Dörfler oder Doerfler ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Dörfler (* 1984), deutscher Eishockeyspieler
 Angelika Dörfler-Dierken (* 1955), deutsche Kirchenhistorikerin
 Anton Dörfler (1890–1981), deutscher Schriftsteller und Heimatdichter
 Armin Dörfler (* 1960), deutscher Kampfkunstlehrer 
 Carl Jung-Dörfler (1879–1927), deutscher Maler
 Ernst Paul Dörfler (* 1950), deutscher Autor, Umweltschützer und Mitbegründer der Grünen Partei in der DDR
 Fabian Dörfler (* 1983), deutscher Kanute

 Gerhard Dörfler (* 1955), österreichischer Politiker
 Ignaz Dörfler (1866–1950), österreichischer Botaniker
 Isabel Dörfler (* 1965), deutsche Sängerin, Schauspielerin und Musicaldarstellerin
 Johannes Dörfler (* 1996), deutscher Fußballspieler
 Josephine Dörfler (* 1987), deutsche Volleyballspielerin
 Ludwig Dörfler (1905–1992), deutscher Maler
 Peter Dörfler (1878–1955), deutscher Priester und Heimatdichter
 Peter Dörfler (Regisseur) (* 1967), deutscher Regisseur
 Roland Dörfler (1926–2010), deutscher Maler
 Rolf-Dieter Dörfler (* 1946), deutscher Fußballspieler
 Stefan Dörfler (* 1971), österreichischer Bankmanager
 Theodor Doerfler (1869–1938), deutscher Jurist und Politiker (Völkischer Block); Abgeordneter im Bayerischen Landtag
 Thomas Dörfler (* 1966), deutscher Bühnen- und Kostümbildner und Maler
 Walter Dörfler (1922–2000), deutscher Bühnen- und Szenenbildner
 Walter Doerfler (* 1933), deutscher Genetiker und Virologe
 Willibald Dörfler (* 1944), österreichischer Mathematiker
 Wolfgang Kreissl-Dörfler (* 1950), deutscher Politiker

Siehe auch:

 Dörfl
 Dörfler-Zeitlose
 Doerfler
 Dörffler